Das Leben gehört uns ist der Titel von:

 Das Leben gehört uns (1936), französischer Dokumentar-Spielfilm von Jean Renoir
 Das Leben gehört uns (2011), französisches Filmdrama von Valérie Donzelli